Millerton (Califòrnia).
 Millerton (Iowa).
 Millerton (Nova York).
 Millerton (Oklahoma).